Титу Ливиу Майоре́ску (; 15 февраля 1840, Крайова — 18 июня 1917, Бухарест) — румынский академик, адвокат, литературный критик, философ, педагог, политик и писатель, премьер-министр Румынии 1912—1914, министр иностранных дел, один из основателей Румынской Академии. 

Выдающийся человек конца XIX — начала XX века. Проводил консервативную политику, был приверженцем монархии. Провозгласил лозунг «искусство для искусства» и стремился подчинить литературу и общественное мышление интересам буржуазии. Вместе с тем его требования чистоты языка, выразительности формы способствовали повышению художественного уровня литературы. Литературно-критические работы Майореску изданы под названием «Критика» (1874).

Биография 
Титу Майореску родился 15 февраля 1840 году в городе Крайова. Его мать, Мария Попазу, была сестрой Иоана Попазу — учёного, епископа города Карансебеш. Отец, Иоан Майореску — сын трансильванского крестьянина — теолог по образованию, был учителем и инспектором школ в разных городах Румынии.

В 1846—1848 годах Титу учится в начальной школе родного города, затем — в городе Брашове. В 1850 году семья переехала в Вену, где Титу учился в гимназии, а затем — в высшем учебном заведении Терезианум, которое окончил в 1858 году. Получил докторскую степень в Гисенском университете, продолжал учёбу в Сорбонне. По возвращении в Румынию в 1862 году стал профессором Ясского университета, а в 1863—1867 годах был его ректором.

В 1867 году основал журнал «Конворбирь литераре», с 1877 года — редактор консервативной газеты «Тимпул», с 1879 — член Румынской Академии. Был руководителем литературного кружка «Жунимя». Неоднократно избирался депутатом румынского парламента, занимал пост министра культов и народного образования. С 1884 по 1909 года — профессор Бухарестского университета, в 1892—1897 годах — ректор. В 1912—1914 годах — премьер-министр Румынии.

Умер 18 июня 1917 в Бухаресте от сердечной болезни. Похоронен на кладбище Беллу.

Научная деятельность 
Философская концепция Т. Майореску представляла собой эклектический синтез взглядов Канта, Гербарта, Фишера, Шопенгауэра. В эстетике отстаивал принципы «искусства для искусства», утверждал, что «сущность искусства заключается в вымысле».

Печатался с 1859 года.

Память 
Имя Т. Майореску носит русский лицей в Кишинёве.

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели вузов Румынии
Министры иностранных дел Румынии
Министры образования Румынии
Выпускники Академической гимназии
Члены Палаты депутатов Румынии
Ректоры Бухарестского университета
Ректоры Ясского университета
Похороненные на кладбище Беллу
Члены Консервативной партии Румынии